Ælfwine ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist aus den Elementen Ælf- („Elfe“) und -wine („Freund, Beschützer, Herr“) zusammengesetzt.

Varianten 

 Deutsch: Alwin
 Germanisch: Alboin, Alfwin
 Englisch: Alvin, Elvin
 Niederländisch: Alwin
 Schwedisch: Alvin
 Altnordisch: Alfvin

Der Name wird auch Aelfwine oder Elfwine geschrieben. Die weibliche Namensform lautet Ælfwynn.

Berühmte Namensträger 
 Ælfwine (Deira), Unterkönig von Deira (um 670–679)
 Ælfwine (Lichfield) (auch Ælle), Bischof von Lichfield (903/915–935/941)
 Ælfwine (Wells), Bischof von Wells (996/997–998/999)
 Ælfwine (Elmham), Bischof von Elmham (1021–1023/1038)
 Ælfwine von Winchester, Bischof von Winchester (1032–1047)
 Ælfwine (New Minster), Abt von New Minster (1031–1057)

Fiktive Personen:
 Ælfwine aus England, ein Protagonist aus einer kurzen Erzählung J. R. R. Tolkiens

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname